End of the Century — пятый студийный альбом американской панк-рок-группы Ramones, вышедший в 1980 году. Он был спродюсирован Филом Спектором и стал отходом группы от привычного агрессивного панк-рокового звучания в сторону более поп-ориентированной музыки; так, он включал самый коммерчески успешный трек группы, «Baby I Love You», который, однако, как и весь диск, группа крайне не любила.

Включён журналом Kerrang! в список «40 лучших панк-альбомов 1977—2017».

Об альбоме 
Приглашение Спектора было результатом заинтересованности его в музыке Ramones и любви вокалиста группы Джоуи Рамона к ранним работам продюсера — девичьим поп-группам вроде Ronettes и альбому The Beatles Let It Be. Сессии проходили проблематично (Спектор часто выпивал и выходил из себя, отказывался продолжать микширование, а однажды даже угрожал Ди Ди оружием), в результате Сеймур Стейн забрал у Спектора наработки и продолжил работу. Несмотря на это, Джоуи отмечает его работу над звучанием голоса и ударных.

Итогом сотрудничества стал более выхолощенный, чем на ранних сырых и гаражных работах Ramones, звук, где сочетались «стена звука» Спектора и «стена шума» Ramones. Альбом достиг 44 места в Billboard 200 и 14 — в аналогичном чарте в Великобритании.

Наиболее известными песнями с альбома стала открывающая его «Do You Remember Rock ’n’ Roll Radio?» и «Rock ’n’ Roll High School». Также сюда вошла песня, написанная Ди Ди Рамоном в сотрудничестве с Ричардом Хэллом, — «Chinese Rocks» (под названием «Chinese Rock»).

Список композиций 
 Do You Remember Rock ’n’ Roll Radio? (Джоуи Рамон) — 3:50
 I’m Affected (Джоуи Рамон) — 2:51
 Danny Says (Джоуи Рамон) — 3:06
 Chinese Rock (Ди Ди Рамон, Ричард Хэлл) — 2:28
 The Return of Jackie and Judy (Ramones) — 3:12
 Let’s Go (Ди Ди Рамон, Джонни Рамон) — 2:31
 Baby, I Love You (Фил Спектор, Джефф Барри, Элли Гринвич) — 3:47
 I Can’t Make It on Time (Ramones) — 2:32
 This Ain’t Havana (Ди Ди Рамон) — 2:18
 Rock ’n’ Roll High School (Джоуи Рамон) — 2:38
 All the Way (Ramones) — 2:29
 High Risk Insurance (Ramones) — 2:08

Бонус-треки переиздания
  I Want You Around (soundtrack version) — 3:05
 Danny Says (demo) — 2:19
 I’m Affected (demo) — 2:47
 Please Don’t Leave (demo) — 2:22
 All the Way (demo) — 2:31
 Do You Remember Rock & Roll Radio? (demo) — 3:43
 End of the Century Radio Promo (hidden track) — 0:59

Литература

Примечания 

Альбомы Ramones
Альбомы 1980 года
Альбомы панк-рока
Альбомы, записанные на Gold Star Studios
Альбомы, оформленные Миком Роком